Convers : 

 Convers, membres d'ordres religieux catholiques

 Patronyme
 Auguste Convers (1884-1976), facteur d'orgues français
 César Convers (1796-1864),  avocat et un homme politique français
 Louis Convers (1860-1915), sculpteur et médailleur français

 Autres 
 Convers Team, écurie de sport automobile russe

Voir aussi